Parkside ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Parkside (Arizona)
 Parkside (Delaware)
 Parkside (Indiana)
 Parkside (Kentucky)
 Parkside (Maryland)
 Parkside (New Jersey)
 Parkside (New York)
 Parkside (Pennsylvania)
 Parkside (San Francisco), Stadtteil

in Australien:
 Parkside (Western Australia)

in England:
 Parkside (Barrow-in-Furness), Distrikt in Cumbria
 Parkside (County Durham)

in Kanada:
 Parkside (Saskatchewan)

Parkside ist eine Eigenmarke der Firma Lidl.